André Vidal peut faire référence à :

 André Vidal (1908-1984), député du Tarn
 André Vidal, maire de Soursac (Corrèze) (RPR, 1983-2001 ?), Ordre national du Mérite (1974)
 André Vidal (1926-2014), maire de Puymiclan (Lot-et-Garonne) (PS, 1965-2001), conseiller général du canton de Seyches (1976-2001)
 André Vidal, psychologue

Voir aussi 
 Marc-André Vidal-Fleury (1946-), écrivain

Références